Jacquet är franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Achille Jacquet (1846–1908), fransk gravör
 Aimé Jacquet (född 1941), fransk fotbollsspelare och -tränare
 Alain Jacquet (1939–2008), fransk målare
 Élisabeth Jacquet de La Guerre (1665–1729), fransk komponist och cembalist
 Ernest Jacquet (1886–1969), schweizisk ishockeyspelare
 Gustave Jacquet (1846–1909), fransk målare
 H. Maurice Jacquet (1886–1954), fransk komponist och dirigent
 Hervé Jacquet (född 1939), fransk matematiker
 Illinois Jacquet (1922–2004), amerikansk jazzmusiker
 Jules Jacquet (1841–1913), fransk gravör
 Karl J. Jacquet (1726–1813), österrikisk skådespelare
 Katharina Jacquet (1760–1786), österrikisk skådespelerska
 Luc Jacquet (född 1967), fransk dokumentärfilmare
 Marc Jacquet (1913–1983), fransk politiker
 René-Jean Jacquet (1933–1993), fransk fotbollsspelare
 Russell Jacquet (1917–1990), amerikansk jazzmusiker

Franska efternamn